Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 595 dans le monde.

 Route 595 au Nouveau-Brunswick, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route régionale 595 en Finlande
 Route nationale 595 en France